

Persone 
Ewald Wenck (1891–1981) – attore tedesco
Friedrich August Wilhelm Wenck (1741–1810) – storico tedesco
Heinrich Wenck (1851–1936) – architetto danese
Helfrich Bernhard Wenck (1739–1803) – educatore e storico tedesco
Walther Wenck (1900–1982) – generale tedesco